SL — сокращение, которое может означать:
 Storstockholms Lokaltrafik — система городского транспорта в Стокгольме.
 Second Life — онлайн-игра.
 StarLink
 Scientific Linux
 Silverlight
 Специальная линейная группа  — группа невырожденных матриц размера nxn над полем Κ с определителем единица.
 Street Life — Команда по паркуру(трейсерская команда)
 Mercedes SL-класс — Mercedes-Benz SL-класса